Horstsee steht für:

 Horstsee (Bramsche), Baggersee bei Bramsche, Niedersachsen
 Horstsee (Stade), ehemalige Lehmgrube in der Hohentorsvorstadt von Stade, Niedersachsen 
 eine Vorsperre der Talsperre Döllnitzsee bei Wermsdorf im Landkreis Nordsachsen, Sachsen